Friedrich Schlimbach kan syfta på:

* Friedrich Schlimbach (1759–1813), tysk musikskriftställare och organist
 Friedrich Schlimbach (1848–1877), tysk orgelbyggare